Koniec Świata (произносится Конец Шьфята; в переводе с пол. — «конец света») — польская рок группа, которая возникла в 2000 году в Катовице; играет на грани стилей ска-панк и рок. 2008 года Koniec Świata принял участие в фестивале Славське Рок.

Участники 
 Нынешние
 Яцек Стеншевский «Dżeki» — вокал, гитара, тексты
 Яцек Чепулковский «Czepek» — гитара, вокал
 Шимон Цирбус «Szymek» — труба, бэк-вокал
 Гжегож Имельский «Mały» — перкуссия (с 2008)
 Войцех Филипек «Filip», «Rysiek» — бас-гитара (с 2007)
 Бывшие
 Марек Мжичек «Melo» — бас-гитара (2004-2007)
 Пётр Поланецкий «Piter» — перкуссия (2003-2007)
 Лукаш Гоцаль «Łuki» — перкуссия (2007-2008)
 Томаш Видера — бас-гитара (2000-2004)
 Лукаш Гмирек — перкуссия (2000-2001)
 Витек — гитара (2001)
 Себасьян Шатаник — перкуссия (2001-2003)

Дискография 
 2000 — Korzenie
 2002 — Symfonia na sprzedaż
 2005 — Kino Mockba
 2006 — Korzenie (переиздание на CD)
 2007 — Burgerbar
 2010 — Oranżada
 2011 - X Lat

Ссылка 
 Официальная страница

Рок-группы Польши